Munshi steht für:

 Munshi (Titel), Sektetär in Vorder-, Zentral- und Südasien

Munshi ist der Familienname folgender Personen:

 Aziz A Munshi (20. Jh.), pakistanischer Beamter
 Bader Munshi (* 1999), saudi-arabischer Fußballspieler
 Mahmudul Haque Munshi (* 1987), bengalischer Blogger, atheistischer Humanist und Menschenrechtsaktivist